Niemcy:
 Recke – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Steinfurt

Osoby:
 Matthias Recke – niemiecki archeolog
 Walther Recke – niemiecki historyk